Ке́ннет Джоса́йя Омеру́о (; родился 17 октября 1993 года, в Кадуне, Нигерия) — нигерийский футболист, защитник испанского клуба «Леганес» и сборной Нигерии. Обладатель Кубка африканских наций 2013 года.

Клубная карьера 
Кеннет Омеруо начал свою карьеру в 13 лет в юношеских командах клуба «Стандард Льеж». В 2012 году он перешёл в «Челси» и тут же был отдан в аренду до конца сезона 2012/13 в «АДО Ден Хааг». 19 апреля 2012 года в игре против «Гронингена» во второй половине первого тайма он забил свой первый гол за «АДО Ден Хааг».

7 января 2014 года на правах аренды до конца сезона перешёл в «Мидлсбро». 1 февраля дебютировал в составе «речников» в игре против «Донкастер Роверс» (0:0).

21 июля 2015 года Омеруо перешёл в клуб «Касымпаша», выступающий в чемпионате Турции, на правах аренды сроком на один сезон. 16 августа дебютировал в Суперлиге, выйдя в основном составе на матч 1-го тура против «Газиантепспора» (3:0).

Международная карьера 
Омеруо является игроком сборной Нигерии, до этого он представлял свою страну в сборных до 17 и 21 лет. В сборную до 17 лет Кеннет был вызван к чемпионату мира среди юношеских команд 2009 года. Он сразу же стал основным игроком, дебютировав 24 октября 2009 года в матче против сборной Германии. Этот матч закончился со счётом 3:3, а сам Омеруо забил свой единственный гол. Кеннет сыграл все семь игр на турнире, а его сборная вышла в финал обыграв сборную Испании со счётом 3:1 в полуфинале. В финале сборная Нигерии потерпела поражение от сборной Швейцарии с минимальным счётом 1:0.

Следующий вызов в сборную для Кеннета случился в 2011 году, уже в молодёжную на чемпионат мира среди молодёжных команд 2011 года. На этом молодёжном мундиале Омеруо был игроком основного состава и сыграл все пять игр, в результате его сборная дошла до четвертьфинала проиграв сборной Франции в дополнительное время 2:3.

В начале 2013 года Омеруо был вызван в основную сборную Нигерии в числе 23-х игроков на финальные матчи Кубка африканских наций 2013. Его дебют за сборную состоялся 10 января 2013 года в товарищеском матче против сборной Кабо-Верде, выйдя на замену на 46-й минуте вместо Эфе Амброуза. Его дебют на Кубке африканских наций состоялся 21 января 2013 года в матче группового этапа против сборной Буркина-Фасо, который закончился вничью 1:1. На турнире Омеруо сыграл во всех матчах, включая полуфинальный матч против сборной Мали, в котором была одержана победа 4:1 и оформлен выход в финал. 10 февраля 2013 года, в финале сборная Нигерии вновь встретилась с Буркина-Фасо, но на этот раз была одержана победа 1:0 благодаря голу Сандея Мба на 40-й минуте. Кеннет провёл на поле все 90 минут матча и стал обладателем Кубка африканских наций.

Летом 2019 года на Кубке африканских наций в Египте, Омеруо был вызван в состав своей национальной сборной. Во втором матче против Гвинеи он на 73-й минуте забил гол, а  его команда победила 1:0.

Достижения 
 Сборная Нигерии
 Обладатель Кубка африканских наций (1): 2013

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 29 матчей / 0 голов; 10 побед, 12 ничьих, 7 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль футболиста  на сайте Chelsea-fc.ru
 Профиль футболиста  на сайте Chelseafc.com
 Профиль футболиста на сайте Football-lineups.com

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Касымпаша»
Игроки ФК «Аланьяспор»
Игроки ФК «Леганес»